Montot (Côte-d’Or) – francuska gmina w regionie Burgundia
 Montot (Górna Saona) – francuska gmina w regionie Franche-Comté